Frieden von Adrianopel bezeichnet mehrere Friedensschlüsse:

 Frieden von Adrianopel (1568) zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem Osmanischen Reich
 Frieden von Adrianopel (1713) zwischen dem Russischen Reich und dem Osmanischen Reich
 Frieden von Adrianopel (1829) zwischen dem Russischen Reich und dem Osmanischen Reich

siehe auch:
 Waffenstillstand von Adrianopel am 
 Schlacht von Adrianopel